

Presentación previa 

El alemán Michael Berrer es el campeón defensor. No pudo defender su título con éxito tras caer derrotado en cuartos de final ante el eventual campeón del torneo, su compatriota Peter Gojowczyk. El nuevo campeón alemán derrotó en la final a Igor Sijsling por 6-4 y 7-5.

Cabezas de serie 

 Igor Sijsling (Final)
 Benjamin Becker (Segunda ronda)
 Jiří Veselý (Semifinales)
 Kenny de Schepper (Primera ronda)

<ol start="5">
  Blaž Kavčič ''(Segunda ronda)
  Jesse Huta Galung ''(Semifinales)
  Dustin Brown ''(Primera ronda)
  Jan Hajek (Segunda ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Heilbronn 2014